Lulakowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Lulakowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Lulakowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali